III. Boleszláv, vagy Vöröshajú Boleszláv (), (965 körül – 1037) cseh fejedelem 999-től 1002 májusáig, és 1003 február–márciusában.

Élete 
II. Boleszláv legidősebb fia és utóda volt. A csehországi sikertelen harcok és kegyetlenkedései miatt 1002-ben népe elűzte, először Németországba, majd Lengyelországba. 1003-ban lengyel segítséggel rövid időre visszatért, megölte ellenségeit, de kegyetlenkedései miatt újból elűzték. I. Boleszláv lengyel király fogságába esett, aki megvakíttatta, és fogolyként egy lengyel várba vitette, ahol haláláig (1035 vagy 1037) őriztette.

Családfa

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
Csehország uralkodóinak listája
Cseh fejedelmek és királyok családfája

Cseh uralkodók
Přemysl-ház
A 960-as években született személyek
1037-ben elhunyt személyek